Aubigny (Allier), comuna francesa do departamento de Allier;
 Aubigny, antiga comuna francesa do departamento de Aube, hoje integrada em Isle-Aubigny;
 Aubigny, comuna francesa do departamento de Calvados ;
 Aubigny, comuna francesa do departamento de Deux-Sèvres;
 Aubigny, antiga comuna francesa do departamento de Indre-et-Loire, hoje integrada em Loché-sur-Indrois;
 Aubigny, antiga comuna francesa do departamento de Moselle, hoje integrada em Coincy;
 Aubigny, antiga comuna francesa do departamento deSeine-et-Marne, hoje integrada em Montereau-sur-le-Jard;
 Aubigny, comuna francesa do departamento de Somme;
 Aubigny, antiga comuna francesa do departamento de Vendeia;
 Aubigny, aldeia da comuna francesa de Taingy do departamento de Yonne.

ou ainda:

 Aubigny-au-Bac, comuna francesa do departamento de Nord ;
 Aubigny-aux-Kaisnes, comuna francesa do departamento de Aisne ;
 Aubigny-en-Artois, comuna francesa do departamento de Pas-de-Calais ;
 Aubigny-en-Laonnois, comuna francesa do departamento de Aisne ;
 Aubigny-en-Plaine, comuna francesa do departamento de Côte-d'Or ;
 Aubigny-la-Ronce, comuna francesa do departamento de Côte-d'Or ;
 Aubigny-les-Clouzeaux, comuna francesa do departamento de Vendée ;
 Aubigny-les-Pothées, comuna francesa do departamento de Ardennes ;
 Aubigny-lès-Sombernon, comuna francesa do departamento de Côte-d'Or ;
 Aubigny-sur-Nère, comuna francesa do departamento de Cher.
 Auroir-Aubigny

Desambiguações de topônimos